Йоханнес Вольф:
 Вольф, Йоханнес (1869—1947) — немецкий композитор и музыковед.
  (1879—1938) — немецкий политик.
  (1885—1961) — немецкий политик.